Katharina Keil (ur. 19 kwietnia 1993 w Bad Ischl) – austriacka skoczkini narciarska, reprezentantka NST Salzkammergut.

Na międzynarodowej arenie zadebiutowała 10 stycznia 2009 w Schonach im Schwarzwald podczas zawodów Pucharu Kontynentalnego, oddając skok na odległość 70 m na skoczni normalnej.

3 grudnia 2011 w pierwszym w historii konkursie Pucharu Świata kobiet w Lillehammer zajęła 27. miejsce, po skokach na odległość odpowiednio 82,5 m i 82 m.

W 2015 zakończyła karierę sportową.

Mistrzostwa świata

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Letnie Grand Prix

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Austriackie skoczkinie narciarskie
Urodzeni w 1993